Camí dels Muntanyants, entitat de població del municipi d'Alcover, Alt Camp
 El Camí, itinerari senyalitzat pels Països Catalans per fomentar-ne la cohesió nacional
 El Camí (revista), setmanari publicat en català a València entre el 1932 i el 1934 
 Camí Neocatecumenal, itinerari d'iniciació cristiana 
 Camí òptic distància recorreguda, a la velocitat de la llum en el buit
 Camí hamiltonià en el camp de les matemàtiques
 Camí de Vera (barri de València)